

Persone 
 Albert Łaski – alchimista polacco
 Hieronymus Łaski – nobile e ambasciatore polacco
 Jan Łaski – arcivescovo cattolico e politico polacco (1456-1531)
 Jan Łaski – teologo polacco (1499-1560)

Altro 
 Łaski – famiglia polacca

Pagine correlate
Laski